Вито има више значења:

 Вито (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Вито, Фабрисио Алварез Естрада (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику